Audureau est un patronyme porté notamment par :

 Jean Audureau (1932-2002), dramaturge français ;
 Michel Audureau (1941-), joueur français de basket-ball.